Filmes
 Sweet Jane (1998), com Samantha Mathis, distribuído no Brasil como Vivendo no Limite Bringing Out the Dead (1999), com Nicolas Cage, traduzido no Brasil como Vivendo no Limite Fastlane (2002), telessérie com Tiffani-Amber Thiessen, conhecida no Brasil como Fastlane: Vivendo no Limite Bringing Up Bobby (2011), com Milla Jovovich, rebatizado no Brasil de Vivendo no Limite Bro' (2012), policial com Will Chávez, exibido no Brasil como Vivendo no Limite''

Desambiguações de artes